El nombre Estratónice (Στρατονίκη) puede referirse a:

Mujeres de la Grecia Helenística 
 Estratónice, mujer de Antígono I Monóftalmos. 
 Estratónice de Siria, mujer de Seleuco I Nicator.
 Estratónice de Libia, mujer de Arcágato de Libia.
 Estratónice de Macedonia, mujer de Demetrio II de Macedonia.
 Estratónice de Capadocia, mujer de Ariarates III de Capadocia.
 Estratónice de Pérgamo, mujer de Eumenes II de Pérgamo.
 Estratónice de Ponto, una de las mujeres de Mitrídates VI de Ponto.

Personajes de la mitología griega 
 Estratónice, una de las cincuenta hijas de Tespio y Megamede. Dio un hijo a Heracles, llamado Atromo.
 Estratónice, hija de Pleurón y Jántipa.
 Estratónice, madre de Éurito con Melaneo.
 Estratónice, madre de Pemandro con Queresileo.